Гербель» () — фамилия:

 Гербель — русский дворянский род.

 Гербель, Василий Васильевич (1790—1870) — генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн, командир Шосткинских пороховых заводов.
 Гербель, Густав Родионович (1754 — после 1798) — генерал-лейтенант артиллерии.
 Гербель, Даниил Карлович (1819—1873) — генерал-лейтенант.
 Гербель, Карл Густавович (1788—1852) — русский генерал, кавалер ордена Святого Георгия 3-й степени.
 
 Гербель, Ольга Ивановна (урожденная Соколова; 1840—1883) — переводчица, супруга Н. Ф. Гербеля.
 Гербель, Родион Николаевич (1716—1780) — инженер-генерал-поручик Русской императорской армии; сын Н. Ф. Гербеля
 Гербель, Сергей Николаевич (1856 — ?) — государственный деятель Российской империи, председатель Совета Министров («отаман-министр») Украинской Державы с ноября по декабрь 1918 года.